Die Bezeichnung Grunewaldbahn wird für verschiedene Berliner Bahnstrecken verwendet:

 die Spandauer Vorortbahn zwischen Westkreuz und Spandau
 der Abschnitt zwischen Theodor-Heuss-Platz und Ruhleben der U-Bahn-Linie 2
 die Straßenbahn der Gemeinde Steglitz